Чемпионат России по фигурному катанию 2001 года — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 2000—2001 годов, организуемое Федерацией фигурного катания на коньках России.

На чемпионате 2001 года спортсмены, как и обычно, соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Чемпионат прошёл в Москве с 26 по 29 декабря 2000 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Результаты на сайте fsonline.ru

Чемпионаты России по фигурному катанию
2001 год в фигурном катании
Россия
Россия
Декабрь 2000 года
Чемпионаты России в 2001 году